«Francisco Carrasco» - conjunto del nombre propio Francisco y el apellido Carrasco - puede referirse a:

Personajes 
 Francisco Carrasco del Saz (15??-1625), magistrado español del Virreinato del Perú.
 Francisco Carrasco Guisasola (1834-1904), marino, militar y archivero español.
 Francisco Carrasco Heredia (1930-), escritor español.
 Francisco Carrasco Soto (1976-), músico español - apodado "Curro".